Il doppio del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Dick Stockton che hanno battuto in finale Ken Rosewall e Fred Stolle 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Stan Smith (semifinali)
 Antony Emerson /  Rod Laver (primo turno)
 Ken Rosewall /  Fred Stolle (finale)
 John Newcombe /  Marty Riessen (semifinali)

 John Alexander /  Phil Dent (secondo turno)
 Terry Addison /  Colin Dibley (secondo turno)
 Brian Gottfried /  Dick Stockton (secondo turno)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1973